Олпорт или Аллпорт () — топоним:

Топонимы 
 Аллпорт (Арканзас) — город, расположенный в округе Лонок (штат Арканзас, США).
  — гора на Берегу Кемпа на восточном побережье Антарктиды.

Фамилия 
 Олпорт, Гордон — американский психолог, разработчик теории черт личности.
 Сэр Олпорт, Джеймс Джозеф (1811—1892) — английским управленец, работавший в сфере железнодорожного сообщения.
 Олпорт, Кристофер — американский актёр.
 Олпорт, Флойд Генри — американский психолог, «отец экспериментальной социальной психологии».

См. также 
 Альпорт